Эппл, Эпл (, ) — многозначный термин.

Организации 
 «Эппл» (Apple) — американская технологическая компания.

Фамилия 
  (наст. имя — Барри Бейтс; род. 1935) — новозеландский художник, чьи работы входят в частности в собрания Музея Новой Зеландии и галереи «Тейт».
  (1934—2006) — американский журналист, лауреат Премии Джорджа Полка за международный репортаж (1967).
 Эппл, Зак (род. 1997) — американский пловец, чемпион мира (2019).
  (род. 1995) — игрок в американский футбол, игрок клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 1978) — американский футболист, участник чемпионата мира по мини-футболу в составе национальной сборной (2008).
 Эппл, Макс (род. 1941) — американский писатель.
 Эппл, Рэймонд (род. 1935) — австралийский раввин.
 Эппл, Фиона (род. 1977) — американская музыкантка.
  (1845—1890) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в 3-м сражении при Питерсберге (1865).

См. также